Il gruppo della wollastonite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della wollastonite 
 Bustamite
 Ferrobustamite
 Pectolite
 Sérandite

Note 

Wollastonite